Ivo Jerolimov može označavati dvojicu nogometaša hajduka
Ivo Jerolimov (stariji)
Ivo Jerolimov (mlađi)